Krakow – miejscowość w stanie Missouri w USA 
 Krakow – miejscowość w stanie Nebraska w USA 
 Krakow – miejscowość w stanie Wisconsin w USA
 Krakow – miejscowość w stanie Michigan w USA
 Krakow am See – miejscowość w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w Niemczech

Zobacz też 
 
 Kraków albo Stołeczne Królewskie Miasto Kraków – miasto w Polsce, stolica województwa małopolskiego, dawna stolica Polski
 Kraków (ujednoznacznienie)